Mikołaj Radziwiłł (de Rode)
 Mikołaj Radziwiłł (de Zwarte)